Мамед Искендеров:
 Искендеров, Мамед Абдул оглы (1915—1985) — советский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1961—1969).
 Искендеров, Мамед Салман оглы (1908—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Искендеров
 Мамед